Парижа́нка — жительница Парижа; м. род ; мн. ч. парижа́не.

 «Парижанка» (ок. XV века до н. э.) — фреска Кносского дворца минойской цивилизации.